Санкт-Андре

 Санкт-Андре — город в Австрии.
 Санкт-Андре-Вёрдерн — ярмарочная коммуна в Австрии.
 Санкт-Андре-Хёх — коммуна в Австрии.
 Санкт-Андре-им-Лунгау — коммуна в Австрии.
 Санкт-Андре-ам-Циккзе — ярмарочная коммуна в Австрии
 Санкт-Андре — прежнее название города Каменногорск, Россия.
 Санкт-Андре — немецкое название города Сентендре, Венгрия.